Minkovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Minkovice (Münkendorf), Ortsteil von Šimonovice, Okres Liberec
 Minkovice (Višňová) (Minkwitz), Ortsteil von Višňová, Okres Liberec